Рэм Бобров:
 Бобров, Рэм Васильевич (1930—2006) — советский и российский учёный-лесовод, историк-публицист.
 Бобров, Рэм Исаакович (1924—2010) — советский и российский учёный-энергетик, гидростроитель, поэт и переводчик.